Цзюцзя́н () — район городского подчинения городского округа Уху провинции Аньхой (КНР).

История 
В 1990 году властями Уху были расформированы район Юйсикоу (裕溪口区), район Сыхэшань (四褐山区) и Пригородный район (郊区), а на их землях был образован новый район Цзюцзян.

Административное деление 
Район делится на 7 уличных комитетов и 4 посёлка.

Ссылки 
 

Районы Уху